Torpedo-, Torpeda- bzw. Tarpeda-Stadion bezeichnet oder bezeichnete folgende Sportanlagen:
 Eduard-Strelzow-Stadion, Moskau, Russland
 Torpedo-Stadion (Minsk), Weißrussland
 Torpedo-Stadion (Mahiljou), Weißrussland
 Torpedo-Stadion (Schodsina), Weißrussland